Rasch (geslacht), Nederlands geslacht opgenomen in Nederland's Patriciaat
Gabriel Rasch (1976), Noors wielrenner
Helmut Rasch (1927), Duits voetballer
Herbert Rasch (1915-1940), Duits voetballer
Otto Rasch (1891-1948), SS-Brigadeführer in nazi-Duitsland
Patrick Rasch (1968), Nederlands wielrenner